Кобзари:
 кобзари — народные певцы в старину на Украине;
 Кобзари — топоним:
 Кобзари — посёлок в Амвросиевском районе Донецкой области;
 Кобзари — село в Белопольском районе Сумской области.

См. также 
 Кобзарь (значения)